Ралли Финляндии 2015 года (официально 65 Neste Oil Rally Finland) - восьмой этап чемпионата мира по ралли 2015 года, проходивший с 30 июля по 2 августа. Это 65-ый Ралли Финляндии в истории и 42-ой в рамках чемпионата мира. В третий раз на домашнем этапе победил финн Яри-Матти Латвала.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 14, 13 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2015 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2015 году